Госпожа детектив () — итальянский телесериал, транслируемый в 2007—2010 годах телеканалом Rai 1. В главной роли — . Сериал выпускался  с 2007 года для .

Сюжет 
Основная героиня телесериала — главный инспектор () государственной полиции и криминолог Лиза Милани () на протяжении 22-х серий 2-х сезонов занята расследованием преступлений и полицейской работой. Локациями сериала являются Рим и Тиволи. Помимо успеха в Италии, телесериал в переводах транслировался за границей, в основном под названием «Леди-детектив».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телесериала 

Телесериалы Италии
Драматические телесериалы
Телесериалы Rai
Телесериалы Endemol Italia